Las Tablas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Tablas, Delstaten Mexiko, Texcaltitlán, 
 Las Tablas, Bejucal de Ocampo, 
 Las Tablas, Bella Vista, 
 Las Tablas, Motozintla,

Spanien 
 Las Tablas, stadsdel i Madrid

Robotskapade Mexikoförgreningar